Лос Агилера има више значења:

 Лос Агилера (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Агилера (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Агилера (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику